Desa Putukrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Putukrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,93), Jawa Timur, 
 Desa Putukrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 112,46), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar